Sorcy steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Orcier im Département Haute-Savoie, Frankreich
 die Gemeinde Sorcy-Bauthémont im Département Ardennes, Frankreich
 die Gemeinde Sorcy-Saint-Martin im Département Meuse, Frankreich